Mallea steht für
Bautista Saavedra Mallea (1870–1939), Präsident der Republik Bolivien 
Eduardo Mallea  (1903–1982), argentinischer Schriftsteller
Eurychoromyia mallea, Fliegenart

Siehe  auch
Malea